Kapsamer ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Kapsamer (* 2002), österreichische Moto-Cross-Fahrerin
 Sebastian Kapsamer (* 2003), österreichischer Fußballspieler